Abraham ben Judah Minz – rabbino veneziano
 Eleazar ben Judah ben Kalonymus – talmudista e religioso ebreo
 Eleazar ben Judah di Bartota – saggio ebreo
 Elijah ben Judah Loeb di Fulda – rabbino ebreo talmudista
 Gershom ben Judah – rabbino tedesco
 Hasdai ben Judah Crescas – halakhista spagnolo
 Issi ben Judah – saggio ebreo rabbino
 Jose ben Judah – saggio ebreo
 Joseph ben Judah ben Shimeon – rabbino, medico e poeta ebreo marocchino
 Samuel ben Judah ibn Tibbon – rabbino, filosofo religioso e medico ebreo